Rivière McKenzie peut désigner :
 rivière McKenzie, un affluent de la rivière Bécancour qui est un affluent du fleuve Saint-Laurent ;
 rivière McKenzie, un affluent de la rivière Fraser, au Québec, au Canada.

Voir aussi 
 Fleuve Mackenzie, un fleuve des Territoires du Nord-Ouest, au Canada
 Rivière Mackenzie, un affluent saisonnier du Fitzroy, dans le Queensland, en Australie